Trouble Trouble – album della Via del blues del 2003
 Trouble Trouble – singolo dei The Potbelleez del 2008